Поиск в глубину () — один из методов обхода графа. Стратегия поиска в глубину, как и следует из названия, состоит в том, чтобы идти «вглубь» графа, насколько это возможно. Алгоритм поиска описывается рекурсивно: перебираем все исходящие из рассматриваемой вершины рёбра. Если ребро ведёт в вершину, которая не была рассмотрена ранее, то запускаем алгоритм от этой нерассмотренной вершины, а после возвращаемся и продолжаем перебирать рёбра. Возврат происходит в том случае, если в рассматриваемой вершине не осталось рёбер, которые ведут в нерассмотренную вершину. Если после завершения алгоритма не все вершины были рассмотрены, то необходимо запустить алгоритм от одной из нерассмотренных вершин.

Алгоритм поиска в глубину 
Пусть задан граф , где  — множество вершин графа,  — множество ребер графа. Предположим, что в начальный момент времени все вершины графа окрашены в белый цвет. Выполним следующие действия:

 Пройдём по всем вершинам .
 Если вершина  белая, выполним для неё DFS(v).

Процедура DFS (параметр — вершина )
 Перекрашиваем вершину  в серый цвет.
 Для всякой вершины , смежной с вершиной  и окрашенной в белый цвет, рекурсивно выполняем процедуру DFS(w).
 Перекрашиваем вершину  в чёрный цвет.

Часто используют двухцветные метки — без серого, на 1-м шаге красят сразу в чёрный цвет.

Нерекурсивные варианты 
На больших графах поиск в глубину серьёзно нагружает стек вызовов. Если есть риск переполнения стека, используют нерекурсивные варианты поиска.

Первый вариант, простейший, но дающий немалый объём стека — до |E|.
 Кладём на стек первую вершину.
 Пока стек не пуст, берём верхнюю вершину, не извлекая.
 Если вершина белая…
 Красим в серый цвет.
 Кладём в стек всех её белых соседок в порядке, обратном порядку обхода (если таковой важен).
 Если вершина серая, красим в чёрный и извлекаем.
 Если вершина чёрная, просто извлекаем.

Если хватает двухцветных меток…
 Кладём на стек первую вершину.
 Пока стек не пуст, извлекаем верхнюю вершину. Если она белая…
 Красим в чёрный цвет.
 Кладём в стек всех её белых соседок в порядке, обратном порядку обхода.

Второй вариант: можно симулировать стек вызова программно: для каждой из серых вершин в стеке будет храниться её номер  и номер текущей смежной вершины .

Процедура DFS (параметр — вершина )
 Кладём на стек пару . Перекрашиваем вершину  в серый цвет.
 Пока стек не пуст…
 Берём верхнюю пару , не извлекая её из стека.
 Находим вершину , смежную с  и следующую за .
 Если таковой нет, извлекаем  из стека, перекрашиваем вершину  в чёрный цвет.
 В противном случае присваиваем , прямо в стеке.
 Если к тому же вершина  белая, кладём на стек пару , перекрашиваем  в серый цвет.

Третий вариант: можно в каждой из «серых» вершин держать текущее  и указатель на предыдущую (ту, из которой пришли).

Поиск в глубину с метками времени. Классификация рёбер 

Для каждой из вершин установим два числа — «время» входа  и «время» выхода .

Модифицируем процедуру DFS так.
 Увеличиваем «текущее время» на 1. .
 Перекрашиваем вершину  в серый цвет.
 Для всякой вершины , смежной с вершиной  и окрашенной в белый цвет, выполняем процедуру DFS(v).
 Перекрашиваем вершину  в чёрный цвет.
 Увеличиваем «текущее время» на 1. .

Считаем, что граф ориентированный. Очевидно, для любой вершины, из которой мы не вышли в момент t, . Также невозможно скрёстное неравенство: . Просматриваемые на шаге 3 дуги u→v могут быть:
 . В момент выполнения шага 3 (обозначенный как t) вершина v белая. В таком случае мы для вершины v исполняем DFS, а дуга называется дугой дерева поиска.
 . В момент t вершина v чёрная, сравнение entry говорит, что в v попали из u. Такая дуга называется прямой.
 . В момент t вершина v также чёрная, но сравнение entry говорит, что в v попали в обход u. Такая дуга называется перекрёстной.
 . В момент t вершина v серая, то есть в u попали из v. Имеем дело с обратной дугой.

Рёбра неориентированного графа могут быть рёбрами дерева и обратными, но не прямыми и перекрёстными. Чтобы различать рёбра неориентированного графа, достаточно указанных выше трёх- или двухцветных отметок. Ребро, идущее в белую вершину,— ребро дерева. В серую (чёрную в двухцветном варианте) — обратное. В чёрную — такого не бывает.

Алгоритм Косарайю требует сортировки вершин в обратном порядке по времени выхода. Метка входа и типы рёбер нужны в алгоритмах поиска точек сочленения и мостов. Метки выхода в обратном порядке — топологический порядок вершин.

Применение 
Поиск в глубину ограниченно применяется как собственно поиск, чаще всего на древовидных структурах: когда расстояние между точками малó, поиск в глубину может «плутать» где-то далеко.

Зато поиск в глубину — хороший инструмент для исследования топологических свойств графов. Например:

 В качестве подпрограммы в алгоритмах поиска одно- и двусвязных компонент.
 В топологической сортировке.
 Для поиска точек сочленения, мостов.
 Для преобразования синтаксического дерева в строку (любую: префиксную, инфиксную, обратную польскую).
 В различных расчётах на графах. Например, как часть алгоритма Диница поиска максимального потока.

Поиск в глубину — естественный выбор, когда агент (человек или робот) лично ходит по лабиринту и видит то, что непосредственно рядом с ним. «Правило левой руки» (идти, ведя левой рукой по стенке) будет поиском в глубину, если лабиринт древовидный (нет кружных путей).

См. также 
 Поиск в ширину

Примечания

Литература

Ссылки 

 ВКИ НГУ: Методы программирования. Обходы графа.
 СпбГУ ИТМО, Факультет информационных технологий и программирования: Дискретная математика. Алгоритмы. Обход графа в глубину.
 Реализация поиска в глубину и различные задачи, решаемые с его помощью (сайт e-maxx.ru)
 Поиск в глубину
 Обход в глубину, цвета вершин — Викиконспекты ИТМО

Алгоритмы на графах
Алгоритмы поиска
Алгоритмы поиска на графах